Les rencontres Canada-Fidji en rugby à XV ont eu lieu à 12 reprises entre 1970 et 2019, les Fidji totalisant le plus grand nombre de victoires.

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe du Canada de rugby à XV
 Équipe des Fidji de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Fidji
Canada